Stephanopora är ett släkte av mossdjur. Stephanopora ingår i familjen Exechonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stephanopora